Imię i nazwisko John Merriman nosili lub noszą m.in.:
 John Merriman  (zm. 1572) – angielski biskup anglikański
 John Merriman (1936–1999) – brytyjski lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 1960
 John Merriman  (ur. 1946) – amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Yale
 John  X. Merriman (1841–1926) – ostatni premier Kolonii Przylądkowej